Jesuskirche ist eine Bezeichnung für Kirchen, die Jesus von Nazareth gewidmet oder geweiht sind.

Im katholischen Gebrauch ist Jesuskirche auch die Kurzform für Namen-Jesu-Kirche (siehe dort). Kirchen mit diesem Patrozinium sind häufig Ordenskirchen der Jesuiten und der Franziskaner.

Es gibt zahlreiche andere Patrozinien, die sich auf christologische Glaubensgeheimnisse beziehen:

 Auferstehungskirche
 Christi-Geburt-Kirche, Weihnachtskirche
 Christuskirche
 Christkönigskirche
 Corpus-Christi-Kirche
 Darstellung-des-Herrn-Kirche
 Epiphaniaskirche, Erscheinungskirche
 Erlöserkirche, Salvatorkirche, Heilandskirche
 Fronleichnamskirche
 Gut-Hirten-Kirche
 Heilig-Kreuz-Kirche
 Herz-Jesu-Kirche
 Namen-Jesu-Kirche
 Passionskirche
 Verklärungskirche

Brasilien 
 Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas)
 Kathedrale von Cuiabá

Deutschland 
 Jesuskirche (Berlin-Kaulsdorf)
 Jesuskirche (Berlin-Kreuzberg)
 Jesuskirche (Kelbra), Sachsen-Anhalt
 Jesuskirche (Kirschkau), Thüringen
 Jesuskirche (Lössau), Thüringen
 Jesuskirche (Haar bei München)
 Jesus auf der Wies, Bayern
 Jesuskirche (Tüngeda), Thüringen

Italien 
 Chiesa del Gesù (Ferrara)
 Chiesa del Gesù (Genua)
 Gesù delle Monache, Neapel
 Gesù Nuovo, Neapel
 Gesù Vecchio, Neapel
 Chiesa del Gesù (Palermo)
 Il Gesù in Rom, mit vollem Namen: Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina, also eine Namen-Jesu-Kirche, Sitz des Padre Generale der Jesuiten
 Gesù Divino Maestro alla Pineta Sacchetti, Titelkirche in Rom
 Gesù Divino Lavoratore, Pfarrkirche in Rom
 Bambin Gesù, Rom

Polen 
 Jesuskirche (Lidzbark) (Lautenburg)

Portugal 
 Bom Jesus do Monte, Braga
 Igreja do Bom Jesus (Matosinhos)

Spanien 
 Basilika Jesús de Medinaceli
 Jesús del Gran Poder, Sevilla

Tschechien 
 Jesuskirche (Trmice)

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 
 Jesus Church im London Borough of Enfield
 Jesus Church in Troutbeck (South Lakeland)

Weitere 
 Dänemark: Jesuskirche in Kopenhagen
 Indien: Basílica do Bom Jesus, Velha Goa
 Lettland: Jesuskirche in Riga
 Mexiko: Jesus-von-Nazareth-Kirche (Atotonilco)
 Panama: Basilika Jesus von Nazareth (Atalaya)
 Polen: Jesuskirche in Teschen
 Russland: Jesuskirche in Sorkino (früher: Zürich), erbaut 1877 nach Plänen des Architekten Johann Eduard Jacobsthal, Landesbaumeister in Berlin; am 3. Oktober 2015 neu geweiht

Siehe auch 
 Jesus-Christus-Kirche
 Christuskirche
 Herz-Jesu-Kirche
 Namen-Jesu-Kirche

Einzelnachweise 

 
Jesuskirche (Patrozinium)
Liste (Kirchengebäude nach Name)
Jesus als Namensgeber